Dreizehnlinden bezeichnet
 Dreizehnlinden (Friedrich Wilhelm Weber), ein Epos von Friedrich Wilhelm Weber aus dem Jahr 1878
 Dreizehnlinden (Corvey), ein Steinkreuz an der Weser bei Corvey, heute Stadt Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Dreizehnlindenhaus, ein ehemaliges Gasthaus, ebenfalls in Corvey, heute Stadt Höxter, Nordrhein-Westfalen
 die brasilianische Gemeinde Treze Tílias
 einen Pastoralverbund im Dekanat Höxter des Erzbistums Paderborn
 Sängerbund „Dreizehnlinden“, österreichischer Chor